Ел Ребахе има више значења:

 Ел Ребахе (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ребахе (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ребахе (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ребахе (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ребахе (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ребахе (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ребахе (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ребахе (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ребахе (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ребахе (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ребахе (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ребахе (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ребахе (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ребахе (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ребахе (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ребахе (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ребахе (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику